Las siglas JCC pueden corresponder a:
 la organización política de Cataluña (España) Joventut Comunista de Catalunya;
 la tecnología JavaScript Client Communication.
 Las Jornadas de Ciencias de la Computación, realizadas anualmente en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura.
 Los Juegos centroamericanos y del Caribe.
Los comités de Crisis, en el formato de debate “Modelo de Naciones Unidas”, o por sus siglas en inglés “Joint the Crisis Committees”